«(You Make Me) Rock Hard» — песня группы Kiss с их сборного альбома 1988 года Smashes, Thrashes & Hits. Это был второй трек на альбоме, и он был издан вторым синглом с него.

История создания 
«(You Make Me) Rock Hard» — стала одной из двух новых песен в альбоме Smashes, Thrashes & Hits, вторая — " Let’s Put the X in Sex ".

Была записана Полом Стэнли, в июле 1988 года, на нью-йоркской звукозаписывающей студии «Right Track Studios».

В декабре 1988 года, песня вышла на кассетах как сингл.

Музыкальный клип 
Ховард Джонсон (Classic Rock) поставил клип на песню на 8-е место в списке 10 лучших клипов в стиле глэм-метал.

Состав 
 Пол Стэнли — вокал, ритм-гитара, бас
 Брюс Кулик — соло-гитара, бэк-вокал
 Эрик Карр — ударные, перкуссия, бэк-вокал
 Фил Эшли — клавишные

Примечания

Ссылки 
 «(You Make Me) Rock Hard» на сайте Discogs

Песни Kiss
Песни 1988 года
Синглы Mercury Records
Синглы Vertigo Records
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Песни, написанные Дайан Уоррен